Libra může znamenat

 libra (jednotka hmotnosti) – různé jednotky hmotnosti nebo váhy
 libra (měna) – měna, používána v několika zemích světa (znak libry £)
 libra (síla) – jednotka síly (zkratky: lb, lbf nebo lbf)
 Libra – latinské jméno pro zvířetníkové souhvězdí Váhy
 Libra – druh čokolády
 Libra – kryptoměna založená společností Facebook

Příjmení 
 František Albert Libra (1891–1958) – český funkcionalistický architekt a urbanista
 Hana Librová (* 1943) – česká socioložka a environmentalistka

Externí odkazy